Ла-Селе́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 50 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 177,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Селетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Селетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер